Jan Topinka je jméno a příjmení, jež má více osobností:

 Jan Topinka (1837–1916) – český podnikatel, politik a starosta Karlína
 Jan Topinka (chemik) (* 1955) – český chemik
 Jan Topinka (lední hokejista) (* 1989) – český lední hokejista